

Ожидаемые события 
 По данным Бюро переписи населения США американцев, которые считают себя выходцами из стран Латинской Америки, Африки, Азии, островов Тихого океана, а также коренных американцев будет вместе больше, чем американцев европейского происхождения.
 20 апреля — полное солнечное затмение пройдёт по территории Индонезии, Малайзии и Филиппинам.
 14 октября — кольцеобразное солнечное затмение пройдёт по территории Таиланда, Малайзии, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии.

Литература 
В 2042 году проходит действие романа-антиутопии «Москва 2042» Владимира Войновича.

См. также

Примечания